Panoptikon eller Panopticon kan syfta på
av grekiska pan "all" och optikos "som hör till synen"

 Panoptikon – utställningar av naturtrogna statyer av berömda människor, se vaxkabinett
 Panoptikon – under renässansen i Europa en privat samling av märkvärdiga föremål, se kuriosakabinett
 Panoptikon (fängelse) – en typ av fängelsebyggnad utformad av den brittiska filosofen Jeremy Bentham
 Svenska Panoptikon – ett vaxkabinett i Stockholm 1889-1924
 Panopticon (låt) - en låt från 2012 av den amerikanska rockgruppen The Smashing Pumpkins
 Panopticon (Isis) – ett musikalbum från 2004 av Isis